Deux navires de lUS Navy on porté le nom dUSS Minneapolis, d'après la ville du même nom :

l', un croiseur protégé de classe Columbia  en service de 1894 à 1921 ;

l', un croiseur lourd de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Un sous-marin de lUS Navy porte le nom des Twin Cities :

l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service de 1984 à 2007.

Voir aussi 
 

Minneapolis